Бразилея:

 Бразилея — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Акри.
 Бразилея — микрорегион в Бразилии, входит в штат Акри.